Bateson ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Bateson († 2009), britischer Sportjournalist
 David Bateson (* 1960), englischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Frank Bateson (1909–2007), neuseeländischer Astronom
 Gregory Bateson (1904–1980), US-amerikanischer Anthropologe, Biologe, Sozialwissenschaftler und Kybernetiker
 Jack Bateson (* 1994), englischer Boxer
 Mary Bateson (1865–1906), britische Mediävistin
 Mary Catherine Bateson (1939–2021), US-amerikanische Kulturanthropologin
 Melissa Bateson, englische Biologin und Hochschullehrerin
 Patrick Bateson (1938–2017), britischer Zoologe und Wissenschaftsautor
 Thomas Bateson (~1570–1630), britischer Madrigaldichter
 Timothy Bateson (1926–2009), britischer Schauspieler
 William Bateson (1861–1926), britischer Genetiker

Bateson steht für:

 (2434) Bateson, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Batson
 Beatson